Wellerbach ist ein Gewässername:

 Wellerbach (Alzette) oder Wëllerbaach, linker Zufluss der Alzette bei Pettingen, Gemeinde Mersch, Kanton Mersch, Großherzogtum Luxemburg
 Wellerbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (zur Kinzig) bei Wellerhof, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wellerbach (Roßbach), linker Zufluss des Roßbachs (zur Haune) in Roßbach, Stadt Hünfeld, Landkreis Fulda, Landkreis Fulda, Hessen 
 Wellerbach (Wiesent), linker Zufluss der Wiesent (zur Donau) bei Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Wellenbach
 Wellersbach, linker Zufluss des dort noch Hinterbach genannten Veldenzer Bachs (zur Mosel) an der Thielenmühle, Ortsgemeinde Monzelfeld, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz